Umschreibung steht für:

 sprachliche Umschreibung, siehe Paraphrase (Sprache)
 rhetorische Umschreibung, siehe Periphrase
 Übertragung eines Wortes aus einem anderen Schriftsystem, siehe Umschrift

Siehe auch: